En Pologne, Felicjanów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Felicjanów, village du powiat de Koło,
 Felicjanów, village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź
 Felicjanów, village du powiat de Łódź-est,
 Felicjanów, village du powiat de Poddębice.

dans la voïvodie de Mazovie
 Felicjanów, village du powiat de Płock.